Niemcy:
 Kasdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Bruno Kasdorf – niemiecki major
 Julia Kasdorf – amerykańska autorka
 Lenora Kasdorf – amerykańska aktorka